Ill (Alsàcia), riu d'Alsàcia afluent del Rin per l'esquerra.
 Ill (Àustria), riu d'Àustria afluent del Rin per la dreta.
 Ill, nom bretó del riu Ille.
 Ill., abreviatura de l'estat nord-americà d'Illinois